Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Rosołowski – polski inżynier elektryk
 Jerzy Rosołowski – polski dziennikarz, lektor i spiker radiowy i telewizyjny